Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных отношений. Положение о Росимуществе утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432.

Официальный адрес: Россия, г. Москва, ЦАО, Тверской р-н., Никольский пер., д. 9. Кроме того, часть центрального аппарата располагается по адресам: Россия, г. Москва, Рыбный пер., д. 3, ул. Гиляровского д. 31, Ермолаевский пер., д. 3.

Росимущество находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

История 
Государственный комитет РСФСР по управлению имуществом (ГКИ РСФСР, Госкомимущество) был образован в июле 1990 года. Он осуществлял полномочия собственника в отношении предприятий, принадлежавших РСФСР. С ноября 1991 г. по ноябрь 1994 г. это ведомство возглавлял А. Б. Чубайс. С 21 января 1991 года, после утверждения постановления Совета Министров РСФСР «Вопросы государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом», определявшего задачи и функции ГКИ РСФСР, комитет начал организовывать работу по разграничению федеральной собственности, собственности республик, входящих в состав РСФСР, автономных областей, автономных округов, краёв, а также муниципальной собственности.

26 декабря 1991 года вышел указ Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий», утверждавший первую программу приватизации. Госкомимущество стало главным органом, осуществлявшим эту программу, а также последующие программы приватизации.

В 1997 году Государственный комитет Российской федерации по управлению имуществом был преобразован в Министерство государственного имущества Российской Федерации (Мингосимущество России).

В мае 2000 года Мингосимущество России было преобразовано в Министерство имущественных отношений Российской Федерации (Минимущество России).

В мае 2004 года Минимущество России было преобразовано в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

В мае 2008 года было принято решение о ликвидации Российского фонда федерального имущества и возложении его полномочий на Росимущество. Именно тогда полное наименование ведомства стало нынешним.

Компетенция 
Основными функциями Росимущества в пределах установленных полномочий являются:
 проведение единой государственной политики в области имущественных и земельных отношений;
 осуществление полномочий собственника в пределах и в порядке, определённых федеральным законодательством, в отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений (за исключением полномочий собственника, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные агентства), акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного имущества, составляющего казну Российской Федерации, а также полномочий по изъятию у учреждений и казённых предприятий излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению федерального недвижимого имущества, передаче федерального имущества физическим и юридическим лицам, приватизации (отчуждению) федерального имущества;
 разграничение государственной собственности, в том числе на землю, на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований;
 осуществление полномочий собственника имущества должника — федерального государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротства;
 защита имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватизации на территории Российской Федерации и за рубежом;
 осуществление учёта федерального имущества и ведение реестра федерального имущества;
 является владельцем 100 % акций специализированного сельскохозяйственного банка «Россельхозбанк», Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ), а также основным акционером банковской группы «ВТБ» и нефтяной компании «Роснефть»;
 является владельцем ОАО «Пензенское производственное объединение ЭВТ», которое занимается выпуском электроники под марками «Electronicsdeluxe» и «Deluxe».;
 для осуществления контроля, аудита и оценки Росимущества привлекает для выполнения этих функций аудиторские компании. Оценку и аудит имущества предприятий Росимущества неоднократно осуществляла компания «Нексиа Пачоли» — одна из десяти крупнейших аудиторских компаний России, входящая в международную сеть Nexia International.

Структура 
Росимущество имеет следующую структуру агентства:
 Управление государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов
 Управление земельных отношений
 Управление имущества государственной казны
 Управление имущества со специальными режимами обращения
 Управление имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности
 Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
 Управление инвестиционных отношений
 Управление информационной политики, делопроизводства и архива
 Управление корпоративных технологий
 Управление обеспечения деятельности и организации торгов
 Управление организации оценки федерального имущества
 Управление организаций промышленного комплекса
 Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности
 Управление правового обеспечения и судебной защиты
 Управление реестра федерального имущества
 Управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами
 Управление цифрового развития
 Финансово-экономическое управление
 Экспертно-аналитическое управление

Руководители 
 21 ноября 1990 — ноябрь 1991 — Михаил Дмитриевич Малей
 10 ноября 1991 — 5 ноября 1994 — Анатолий Борисович Чубайс
 15 ноября 1994 — 24 января 1995 — Владимир Павлович Полеванов
 8 февраля 1995 — 10 января 1996 — Сергей Георгиевич Беляев
 25 января — 19 июля 1996 — Александр Иванович Казаков
 12 сентября 1996 — 13 августа 1997 — Альфред Рейнгольдович Кох
 13 августа — 15 ноября 1997 — Максим Владимирович Бойко
 18 ноября 1997 — январь 1999 — Фарит Рафикович Газизуллин (с 18 ноября по 20 декабря в статусе и. о.)
 январь — 10 марта 1999 — Александр Арнольдович Браверман (временно исполняющий обязанности)
 10 марта 1999 — 24 февраля 2004 — Фарит Рафикович Газизуллин
 март 2004 — 25 мая 2008 — Валерий Львович Назаров
 26 мая 2008 — декабрь 2011 — Юрий Александрович Петров (ранее возглавлявший РФФИ)
 декабрь 2011 — 28 июня 2012 — Глеб Сергеевич Никитин (и. о.)
 29 июня 2012 — 12 апреля 2016 — Ольга Константиновна Дергунова
 20 апреля 2016 — 21 декабря 2018 — Дмитрий Владимирович Пристансков.
 21 декабря 2018 года — по н.в. — Вадим Владимирович Яковенко (бывший руководитель московского управления СКР).

См. также 
 Приватизация в России
 Российский фонд федерального имущества
 Список министров государственного имущества России
 Министерство государственных имуществ Российской империи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Росимущества
 Положение «О Росимуществе»

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом России